Гатчинский полумарафон — соревнование по бегу, в котором принимают участие профессиональные спортсмены и любители. Мероприятие проводится в г. Гатчина Ленинградской области ежегодно в четвёртоe воскресенье ноября.

Общая информация 
Гатчинский полумарафон – массовое соревнование по бегу, который проходит ежегодно по центральным улицам г. Гатчина Ленинградской области.

Описание трассы полумарафона 

Трасса Гатчинского полумарафона проходит в по центральной части Гатчины, от Соборная. Дистанция разбита на 2 круга.

Особенности полумарафона 
Гатчинский полумарафон проходит в межсезонье, поэтому в нём принимают участие атлеты из разных спортивных дисциплин: бегуны, лыжники, триатлонисты, велосипедисты, тренеры фитнес-центров и другие спортсмены, которым необходимо поддерживать форму между сезонами.

В полумарафоне участвуют пейсмейкеры, благодаря которым атлеты имеют возможность показать более высокий результат или установить личный рекорд.

Мероприятие позиционируется как крупнейшее соревнование северо-западного региона по бегу в межсезонье, так как собирает участников из различных спортивных дисциплин, для одной части которых сезон уже закончен, а для другой – еще не начался.

ГПМ признается очень быстрым: плоская трасса, пейсмейкеры, прохладная погода, высокая конкуренция. Практически идеальные условия для личного рекорда!

С 2015 по 2022 год Гатчинский полумарафон входил в пятерку крупнейших полумарафонов России.

В 2022 году трасса крупнейшего на Северо-Западе полумарафона получила сертификат от AIMS (Ассоциации международных марафонов и пробегов).

Гатчинский полумарафон является Чемпионатом Ленинградской области по полумарафону.

Погодные условия 
Статистика погодных условий в дни проведения Гатчинского полумарафона.

Статистика 
Статистика по количеству участников и лучшим результатам на дистанциях Гатчинского полумарафона.

Численность участников на дистанции 21 км 097,5 м

Численность участников на дистанции 10 км (в 2013 году - 7 км)

Результаты на дистанции 21 км 097,5 м

Результаты на дистанции 10 км (в 2013 году - 7 км)

Примечания

Ссылки 
 Карточка Гатчинского полумарафона на портале probeg.org
 Галерея фотографий Гатчинского полумарафона III на портале nabegu.spb.ru
 Статья на SPB-LA.RU
 Положение Гатчинского полумарафона III.
 Галерея фотографий Гатчинского полумарафона III на портале nabegu.spb.ru.
 Репортаж «Ореол-Инфо», новостного агентства Ленинградской области.
 Гатчинский полумарафон в отчете о Социально-Экономическом Развитии МО «Город Гатчина» упоминается как одно из важнейших событий спортивной жизни города.
 Газета «Гатчинская Правда» отмечает большой вклад Гатчинского полумарафона в репутацию города.
 Выборгский новостной портал «Наш город» чествует выборжцев, участвовавших в Гатчинском полумарафоне, и отмечает масштабы Полумарафона в Северо-Западном регионе.
 Издание «Выборгские Ведомости» сообщает о высоком уровне организации Гатчинского полумарафона.
 Областная газета «Гатчинка.рф» считает визитной карточкой Гатчинского полумарафона дружескую и теплую атмосферу.
 Информационный портал «Gatchina City» отмечает широкую географию Гатчинского полумарафона и называет Гатчину беговой столицей малых городов России.

Полумарафоны
Спорт в Гатчине
Спортивные соревнования в Ленинградской области
Появились в 2010 году в России
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2010 года